Carl Fletcher, est un footballeur international gallois né en 1980.
Carl Fletcher, est un footballeur international canadien né en 1971.